Rã - s. f. , batráquio anuro, anfíbio anuro, 
Ou ainda:
As Rãs - peça de Aristófanes
Rio das Rãs - um rio da Bahia, Brasil

Localidades

Rans - concelho de Penafiel, denominada anteriormente "Rãs"
Rãs (Romãs) - aldeia da freguesia de Romãs, concelho de Sátão

Desambiguação